Groep van Zeven, een groep van zeven industriële landen
 G7 (China), een autosnelweg in China tussen Peking en Ürümqi 
 G7 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië